3 miejscowości w Polsce: 
 Chełsty – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Chełsty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Różan
 Chełsty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark